Bryden est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1920-1998), chanteur de jazz anglais
Bill Bryden (1942-2022), réalisateur et scénariste britannique
 (1927-2013), joueur australien de football australien
 (né en 1946), océanographe américain
 (1833-1880), officier médical écossais en Inde

Kenneth Bryden (1961-2001), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1944), artiste naturaliste américain
Marion Bryden (1918-2013), femme politique canadienne en Ontario
, analyste politique canadien
 (née en 1977), chanteuse et parolière américaine
 (1883-1951), portraitiste britannique
, sous-ministre canadien en Alberta
 (né en 1970), joueur canadien de curling
 (1865-1939), artiste et sculpteur écossais
 (1841-1906), architecte écossais
 (né en 1941), homme d'affaires canadien
 (né en 1959), joueur américain de baseball
 (1877-1917), joueur néo-zélandais de cricket
 (1851-1941), architecte anglais

Prénom
 (né en 1960), compositeur canadien
 (né en 1990), golfeur professionnel australien
, acteur de télévision écossais
 (né en 1989), céiste néo-zélandais des îles Cook 
Bryden Thomson (1928-1991), chef d'orchestre écossais

Toponyme

, localité rurale du Queensland

, montagne de l'État de New York
, colline de l'État de New York
, rivière du Delaware

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme